

Verenigd Koninkrijk 
 Oxford (Verenigd Koninkrijk), een universiteitsstad in het Verenigd Koninkrijk
 Universiteit van Oxford (sinds ca. 1096), de bekendste universiteit van de stad, ook kortweg bekend als Oxford
 Oxford (kasteel), het kasteel van Oxford.
 Oxford Street, een bekende winkelstraat in het hart van de Engelse hoofdstad Londen.

Suriname 
 Oxford (Suriname), een plaats in Suriname in het district Coronie

Verenigde Staten 
 Oxford-academie, een bekende Academie in Californië
Het aangrenzende vliegveld Luchthaven London Oxford

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Oxford (Alabama), een plaats in de staat Alabama
 Oxford (Arkansas), een plaats in de staat Arkansas
 Oxford (Connecticut), een plaats in de staat Connecticut
 Oxford (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 Oxford (Idaho), een plaats in de staat Idaho
 Oxford (Indiana), een plaats in de staat Indiana
 Oxford (Iowa), een plaats in de staat Iowa
 Oxford (Kansas), een plaats in de staat Kansas
 Oxford (Maine), een plaats in de staat Maine
 Oxford (buurtschap), een plaats in de staat Maine
 Oxford (Maryland), een plaats in de staat Maryland
 Oxford (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts
 Oxford (Michigan), een plaats in de staat Michigan
 Oxford (Mississippi), een plaats in de staat Mississippi
 Oxford (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska
 Oxford (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey
 Oxford (stad in New York), een plaats in de staat New York
 Oxford (dorp in New York), een plaats in de staat New York
 Oxford (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina
 Oxford (Ohio), een plaats in de staat Ohio
 Oxford (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
 Oxford (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin
 Oxford Junction,  een plaats in de staat Iowa
 North Oxford, een plaats in de staat Maine
 South Oxford, een plaats in de staat Maine
 Oxford County (Maine), in de staat Maine
 Oxford Charter Township, een plaats in de staat Michigan
 Oxford Township (Minnesota)
 Oxford Township (New Jersey)
 Oxford Township (Pennsylvania)
 Lower Oxford Township, Pennsylvania
 Upper Oxford Township, Pennsylvania
 New Oxford, Pennsylvania

Canada 
 Oxford County (Ontario), county in Ontario
Oxford (verkiezingsdistrict), een verkiezingsdistrict
 Oxford (Ontario), een plaats in Grenville County, Ontario
 Oxford (Nova Scotia), in Cumberland County, Nova Scotia
 Oxford (Edmonton), een bekende wijk in Edmonton, Alberta

Nieuw-Zeeland 
 Oxford (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland

Overig 
 Oxford (schapenras), een Engelse schapenras.
 Oxford (schoen), een type veterschoen.
 Edward Oxford, een veroordeelde persoon voor de poging tot de moord op Victoria van het Verenigd Koninkrijk 
 Oxford (fietsenmerk)
 Oxford United FC, voetbalclub uit Oxford (Verenigd Koninkrijk).
 Oxford United Stars FC, voetbalclub uit Oxford (Verenigd Koninkrijk).
 Het Oxfordien is een geologisch tijdperk